Belagerung von Pondicherry steht für:

 Belagerung von Pondicherry (1748), vergebliche Belagerung durch die Britische Armee
 Belagerung von Pondicherry (1760–1761), erfolgreiche Belagerung durch die Britische Armee
 Belagerung von Pondicherry (1778), erfolgreiche Belagerung durch die Britische Armee